Priceless è un dorama stagionale autunnale prodotto e mandato in onda in 10 puntate da Fuji TV nel 2012.

Episodi 
Being broke for the first time...Earning 500 yen is hard
Is being poor a weakness?
The 10000 yen ramen
The last man standing has fallen
The beginning of a miracle
The birth of Japan's poorest company president!
The major turn of events
Goodbye...And, thank you
The final battle~The thoughts and feelings of each person
The final miracle that happened on the holy night

Collegamenti esterni 
 

Dorama